Дискография британского рок-коллектива The Yardbirds

Студийные альбомы 
}}

Концертные альбомы 
}}

Видеоальбомы 
}}

Саундтреки 
}}

Сборники 
}}

Примечания

Ссылки 
 Дискография Yardbirds на Discogs
 
 Дискография Yardbirds на Rolling Stone (архивировано 13 апреля 2009)
Yardbirds